Кубок Беларуси по футболу 2010/11 — 20-й розыгрыш ежегодного футбольного клубного турнира, второго по значимости в стране. Финал Кубка состоялся  29 мая 2011 года в Минске — столице Беларуси на стадионе «Трактор». Победителем Кубка стал футбольный клуб «Гомель», обыгравший в финале гродненский «Неман» со счётом 2:0. Клуб получил право участия в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы 2011-2012.

1/32 финала 

На этой стадии приняли участие:
 4 победителя региональных Кубков (Д4);
 16 клубов Второй Лиги (Д3);
 12 клубов Первой Лиги (Д2).

Игры прошли 23-24 июня 2010 года.
Согласно регламенту, на данной стадии победитель определяется по результату одного матча.

1/16 финала 
На этой стадии приняли участие:
 16 победителей 1/32 финала;
 4 клуба Первой Лиги (Д2): ФК Гомель, Гранит (Микашевичи), Волна (Пинск), ДСК-Гомель.
 12 клубов Высшей Лиги (Д1);
Игры прошли 7 июля и 17 июля 2010 года.  
Согласно регламенту, на данной стадии победитель определяется по результату одного матча.

1/8 финала 
Матчи состоялись 22 сентября, 27 октября и 27 ноября.
Согласно регламенту, на данной стадии победитель определяется по результату одного матча.

1/4 финала 
Первые матчи прошли 1-2 марта, а ответные состоялись 5-6 марта 2011 года.
Согласно регламенту, на данной стадии победитель определяется по результатам двух матчей.

Первые матчи

Ответные матчи

1/2 финала 
Первые матчи прошли 13 марта, а ответные состоялись 20 марта 2011 года.
Согласно регламенту, на данной стадии победитель определяется по результатам двух матчей.

Первые матчи

Ответные матчи

Финал

См. также 
 Кубок Белоруссии по футболу

Примечания

Ссылки 
 Кубок Беларуси 2010/2011
 Кубок Беларуси 2010/2011 на www.belfootball.com

Футбол в Европе в 2010 году
2010/2011
Спорт в Белоруссии в 2010 году